Ladykillers steht für:

 Ladykillers (1955), britischer Film von Alexander Mackendrick aus dem Jahr 1955
 Ladykillers (2004), US-amerikanische Neuverfilmung von Ethan und Joel Coen aus dem Jahr 2004
 Ladykillers (Theaterstück), Theaterstück von Elke Körver und Maria Caleita nach Motiven des Films von 1955, Erstaufführung 1983 in Lüdenscheid